Бродович — русская фамилия.

Известные носители:
 Бродович, Алексей Вячеславович (1898—1971) — американский дизайнер и фотограф русско-белорусского происхождения, художник, преподаватель.
 Бродович, Иосиф (1790—?) — доктор медицины, ректор Краковского университета (1840—1847).
 Бродович, Иосиф Александрович (1871—?) — писатель, воспитанник КДА, профессор Харьковского университета.
 Бродович, Николай Степанович (1881—не ранее 1930-х) — русский архитектор.
 Бродович, Теодосий (?—1803) — церковный деятель, писатель.

См. также 
 Бродовичи — дворянский род.

Примечания